Тетеркино:

 Тетеркино — озеро в Государственный природный национальный парке «Марий Чодра» (Республика Марий Эл).

Населённые пункты:
 Тетеркино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Тетеркино — деревня в Невельском районе Псковской области.